Список персонажей и актёров Кинематографической вселенной Marvel () включает в себя большое количество кино- и телеадаптаций героев комиксов Marvel и их исполнителей. Персонажами КВМ считаются те персонажи, которые появились в полнометражных и короткометражных фильмах, телевизионных и веб-сериалах этой вселенной.

Серия фильмов включает несколько фаз: «Железный человек», «Невероятный Халк», «Железный человек 2», «Тор», «Первый мститель» и «Мстители» — первая фаза, «Железный человек 3», «Тор 2: Царство тьмы», «Первый мститель: Другая война», «Стражи Галактики», «Мстители: Эра Альтрона» и «Человек-муравей» — вторая фаза, «Первый мститель: Противостояние», «Доктор Стрэндж», «Стражи Галактики. Часть 2», «Человек-паук: Возвращение домой», «Тор: Рагнарёк», «Чёрная пантера», «Мстители: Война бесконечности», «Человек-муравей и Оса», «Капитан Марвел», «Мстители: Финал» и «Человек-паук: Вдали от дома» — третья. Первые три фазы в свою очередь объединены в сюжетную арку «Сага бесконечности».

В четвёртую фазу вошли фильмы «Чёрная вдова», «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Вечные», «Человек-паук: Нет пути домой», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Тор: Любовь и гром» и «Чёрная пантера: Ваканда навеки»; а также сериалы «Ванда/Вижн», «Сокол и Зимний солдат», первый сезон сериала «Локи», первый сезон мультсериала «Что, если…?», сериалы «Соколиный глаз», «Лунный рыцарь», «Мисс Марвел», серия короткометражных мультфильмов «Я есть Грут», сериал «Женщина-Халк: Адвокат», спецвыпуски «Ночной оборотень» и «Стражи Галактики», созданные для показа на Disney+. Пятая фаза началась с фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания».

Показом телесериалов от Marvel Television занимались четыре канала — телеканал ABC («Агенты ЩИТ.», «Агент Картер», «Сверхлюди»), интернет-хостинг Netflix («Сорвиголова», «Джессика Джонс», «Люк Кейдж», «Железный Кулак», «Защитники», «Каратель»), веб-сайт Hulu («Беглецы», «Хелстром») и телеканал Freeform («Плащ и Кинжал»). Короткометражные фильмы Marvel One-Shots выходили как дополнение к DVD и Blu-ray-релизам полнометражных картин. Веб-сериал «Агенты «Щ.И.Т.»: Йо-Йо» был показан на сайтах ABC.com и Marvel.com, оба сезона «WHIH Newsfront» и первый сезон «TheDailyBugle.net» опубликованы на видеохостинге YouTube, первая часть второго сезона «TheDailyBugle.net» на сервисе TikTok, вторая часть сезона вновь на YouTube.

По традиции Стэн Ли сыграл свою камео-роль в первых двадцати двух фильмах и трёх сериалах.

Сага Бесконечности 

Сюжетная арка «Сага Бесконечности» поделена на три фазы. Первая и вторая включают в себя по шесть фильмов каждая. Третья состоит из одиннадцати фильмов.

Главные роли в сольных фильмах Первой фазы исполнили Роберт Дауни-младший (Тони Старк в фильме «Железный человек» 2008 года и его сиквеле 2010 года), Эдвард Нортон (Брюс Бэннер в фильме «Невероятный Халк» 2008 года), Крис Хемсворт (Тор в одноимённом фильме 2011 года) и Крис Эванс (Стив Роджерс / Капитан Америка и фильме «Первый мститель» 2011 года). Дауни-младший, Хемсворт и Эванс повторили свои роли в фильме-кроссовере «Мстители» 2012 года, в то время, как вместо Эдварда Нортона роль Брюса Бэннера исполнил Марк Руффало. Главными героями фильма также являются Наташа Романофф / Чёрная вдова в исполнении Скарлетт Йоханссон, впервые сыгравшей героиню в фильме «Железный человек 2», и Клинт Бартон / Соколиный глаз, которого сыграл Джереми Реннер после появления в этой роли в фильме «Тор». Том Хиддлстон исполнил роль Локи, сводного брата Тора и главного антагониста фильмов «Тор» и «Мстители».

Во второй фазе Дауни-младший, Хемсворт и Эванс вернулись к ролям своих персонажей в их сольных фильмах. Эванс также появился в роли Локи, принявшего облик Стива Роджерса, в фильме «Тор 2: Царство тьмы» 2013 года, где к роли собственно Локи вернулся Том Хиддлстон. Руффало вновь сыграл Брюса Бэннера в фильме «Железный человек 3» 2013 года, а Йоханнсон повторила роль Наташи Романофф в фильм «Первый мститель: Другая война» 2014 года. Все пятеро актёров, а также Джереми Реннер, снова объединились в кроссовере «Мстители: Эра Альтрона» 2015 года. Крисс Прэтт сыграл роль Питера Квилла / Звёздного Лорда в фильме «Стражи Галактики» 2014 года, помимо него членов заглавной команды исполнили Зои Салдана (Гамора) и Дэйв Батиста (Дракс Разрушитель), а Вин Дизель и Брэдли Купер озвучили соответственно Грута и Ракету. Пол Радд сыграл главную роль Скотта Лэнга в фильме «Человек-муравей» 2015 года, где Эванджелин Лилли исполнила роль Хоуп ван Дайн.

В третьей фазе Крис Эванс повторил роль Стива Роджерса в фильме «Первый мститель: Противостояние» 2016 года, где Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Джереми Реннер и Пол Радд вновь сыграли Старка, Романофф, Бартона и Лэнга соответственно. В этом фильме также появились Питер Паркер / Человек-паук в исполнении Тома Холланда и Т’Чалла / Чёрная пантера в исполнении Чедвика Боузмана. Холланд позже повторил роль Питера Паркера в фильмах «Человек-паук: Возвращение домой» 2017 года, где так же снялись Дауни-младший и Эванс, и «Человек-паук: Вдали от дома» 2019 года, а Боузман вернулся к роли Чёрной пантеры в одноимённом фильме 2018 года. Крис Хемсворт вновь исполнил роль Тора в фильме «Тор: Рагнарёк» 2017 года, где Том Хиддлстон и Марк Руффало снова сыграли Локи и Брюса Бэннера / Халка. Крис Прэтт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель и Брэдли Купер вернулись к ролям членов Стражей Галактики в фильме «Стражи Галактики. Часть 2» 2017 года, где к заглавной команде присоединились Пом Клементьефф в роли нового персонажа Мантис, а также Майкл Рукер и Карен Гиллан, ранее сыгравшие Йонду и Небулу в первой части. Пол Радд и Эванджелин Лилли повторили роли Скотта Лэнга и Хоуп ван Дайн в фильме «Человек-муравей и Оса» 2018 года. Бенедикт Камбербэтч сыграл заглавного героя фильма «Доктор Стрэндж» 2016 года и повторил эту роль в фильме «Тор: Рагнарёк», а Бри Ларсон исполнила роль Кэрол Дэнверс, главной героини фильма «Капитан Марвел» 2019 года. В первой послетитровой сцене фильма «Капитан Марвел» также появились Эванс, Руффало и Йоханссон. Дауни-младший, Эванс, Руффало, Хемсворт, Йоханссон, Камбербэтч, Боузман, Холланд, Прэтт, Салдана, Батиста, Дизель, Купер, Клементьефф, Гиллан и Хиддлстон вернулись к своим ролям в фильме «Мстители: Война бесконечности», в фильме «Мстители: Финал» к ним присоединились Реннер, Радд, Лилли и Ларсон.

Главным антагонистом Саги Бесконечности выступил Танос, впервые появившийся в фильме «Мстители» в исполнении Дэмиона Пуатье. Начиная с фильма «Стражи Галактики» роль исполнял Джош Бролин. Роль Джеймса Роудса в фильме «Железный человек» исполнил Терренс Ховард, а в фильмах «Железный человек 2» и «Железный человек 3» персонажа сыграл Дон Чидл. Бролин и Чидл повторили свои роли в фильмах «Мстители: Эра Альтрона», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал», а Чидл также сыграл Роуди в фильмах «Первый мститель: Противостояние» и «Капитан Марвел». Персонаж Говард Старк впервые появился в фильме «Железный человек», где был изображён на фотографии в исполнении Джерарда Сандерса; в фильмах «Железный человек 2», «Человек-муравей», «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Финал» его сыграл Джон Слэттери, роль молодого Говарда в фильме «Первый мститель» исполнил Доминик Купер. Пол Беттани озвучил искусственный интеллект Д.Ж.А.Р.В.И.С. в трёх фильмах о Железном человеке и в фильме «Мстители». В фильме «Мстители: Эра Альтрона» Беттани помимо озвучки Д.Ж.А.Р.В.И.С.а также исполнил роль андроида Вижна, а после повторил её в фильмах «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности». Эбби Райдер Фортсон сыграла Кэсси, дочь Скотта Лэнга, в фильмах «Человек-муравей» и «Человек-муравей и Оса», в фильме «Мстители: Финал» взрослую Кэсси сыграла Эмма Фурманн. Росс Маркуанд сыграл Красного Черепа в фильмах «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал», ранее в фильме «Первый мститель» эту роль исполнил Хьюго Уивинг.

В фильмах «Железный человек», «Железный человек 2», «Тор» и «Мстители» Сэмюэл Л. Джексон сыграл директора организации Щ.И.Т. Ника Фьюри, а Кларк Грегг — Фила Колсона, агента этой организации. Джексон повторил роль Фьюри в фильме «Первый мститель». Коби Смолдерс сыграла в фильме «Мстители» роль помощницы Фьюри — Марии Хилл. Джексон и Смолдерс повторили свои роли в фильмах «Первый мститель: Другая война», «Мстители: Эра Альтрона», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал» и «Человек-паук: Вдали от дома». А в фильме «Капитан Марвел» Джексон и Грегг сыграли молодых Фьюри и Коулсона. Хейли Этвелл исполнила роль соосновательницы Щ.И.Т. и возлюбленной Капитана Америки Пегги Картер в фильмах «Первый мститель», «Первый мститель: Другая война», «Мстители: Эра Альтрона», «Человек-муравей» и «Мстители: Финал», а Эмили Ванкэмп сыграла её племянницу — агента Шэрон Картер в фильмах «Первый мститель: Другая война» и «Первый мститель: Противостояние», в которых Фрэнк Грилло сыграл Брока Рамлоу, агента Г.И.Д.Р.Ы., внедрённого в Щ.И.Т. Роль другого подобного агента — Джаспела Ситуэлла в фильмах «Тор», «Мстители» и «Первый мститель: Другая война» исполнил Максимилиано Эрнандес. Грилло и Эрнандес вновь сыграли этих персонажей в фильме «Мстители: Финал».

Гвинет Пэлтроу и Джон Фавро сыграли соответственно Пеппер Поттс и Хэппи Хоган во всех трёх фильмах о Железном человеке, а также в фильмах «Человек-паук: Возвращение домой» и «Мстители: Финал». Кроме того, Пэлтроу исполнила роль Пеппер в фильмах «Мстители» и «Мстители: Война бесконечности», а Фавро роль Хэппи в фильме «Человек-паук: Вдали от дома». В первых трёх фильмах о Торе, а также фильмах «Мстители: Эра Альтрона» и «Мстители: Война бесконечности» Идрис Эльба сыграл Хеймдалла, стража ворот Асгарда. Стеллан Скарсгард и Рене Руссо исполнили в фильмах «Тор» и «Тор 2: Царство тьмы» роли соответственно доктора Эрика Селвиг и Фригги, Скарсгард вернулся к своей роли в фильмах «Мстители» и «Мститетли: Эра Альтрона», а Руссо — в фильме «Мстители: Финал». Уильям Хёрт сыграл генерала Таддеуса Росс в фильме «Невероятный Халк», а позже вернулся к роли этого персонажа, назначенного Государственным секретарём США, в фильме «Первый мститель: Противостояние». Себастиан Стэн исполнил роль Баки Барнса / Зимнего солдата в трёх фильмах о Капитане Америке и фильме «Чёрная пантера». Энтони Маки и Элизабет Олсен сыграли соответственно Сэма Уилсона / Сокола и Ванду Максимофф / Алую ведьму в фильмах «Первый мститель: Другая война», «Мстители: Эра Альтрона» и «Первый мститель: Противостояние», а Маки, кроме того, повторил свою роль в фильме «Человек-муравей». Бенедикт Вонг сыграл Вонга в фильме «Доктор Стрэндж». Мариса Томей впервые появилась в роли Мэй Паркер, тёти Человека-паука, в фильме «Первый мститель: Противостояние», а позже вернулась к роли в фильмах «Человек-паук: Возвращение домой» и «Человек-паук: Вдали от дома», в которых Джейкоб Баталон сыграл Неда Лидса, лучшего друга Питера Паркера. Летиша Райт, Данай Гурира и Уинстон Дьюк исполнили в фильме «Чёрная пантера» роли соответственно принцессы Шури, лидера Дора Миладже генерала Окойе и вождя Джабари М’Баку. Хёрт, Стэн, Маки, Олсен, Вонг, Баталон, Райт, Гурира и Дьюк вернулись к своим ролям в фильмах «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». Также в фильме «Мстители Финал» Мариса Томей вновь сыграла Мэй Паркер, а Майкл Дуглас исполнил роль доктора Хэнка Пима, ранее сыгранного им в фильмах «Человек-муравей» и «Человек-муравей и Оса».

<p style="text-align: center;">О таблицах:
 Серый цвет — актёр не появляется.
 Синий цвет — сцены с участием этого персонажа взяты из предыдущих проектов.
 Жёлтый цвет — альтернативная версия персонажа.

Сага Мультивселенной

Четвёртая фаза 
Четвёртая фаза, помимо фильмов «Чёрная вдова», «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Вечные», «Человек-паук: Нет пути домой», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Тор: Любовь и гром» и «Чёрная пантера: Ваканда навеки», также включает в себя сериалы «Ванда/Вижн» и «Сокол и Зимний солдат», первые сезоны сериала «Локи» и мультсериала «Что если…?», сериалы «Соколиный глаз», «Лунный рыцарь» и «Мисс Марвел», серию короткометражных мультфильмов «Я есть Грут», сериал «Женщина-Халк: Адвокат», а также спецвыпуск «Ночной оборотень» и праздничный спецвыпуск «Стражи Галактики», которые созданы для трансляции на стриминговом сервисе Disney+

Disney+ 

Элизабет Олсен и Пол Беттани повторили свои роли Ванды Максимофф / Алой Ведьмы и Вижна в сериале «Ванда/Вижн», где Кэт Деннингс и Рэндалл Парк вернулись к ролям соответственно Дарси Льюис и Джимми Ву, Тейона Паррис сыграла повзрослевшую Монику Рамбо, а Кэтрин Хан — ведьму Агату Харкнесс. Энтони Маки и Себастьян Стэн исполнили главные роли в сериале «Сокол и Зимний солдат», вернувшись к образам Сэма Уилсона / Сокола и Баки Барнса / Зимнего солдата соответственно; а Даниэль Брюль, Эмили Ванкэмп, Жорж Сен-Пьер,  и Дон Чидл повторили роли соответственно барона Гельмута Земо, агента Шэрон Картер, Жоржа Батрока, вакандской воительницы Айо и полковника Джеймса Роудса / Воителя. Том Хиддлстон повторил свою роль Локи в первом сезоне сериала «Локи». Джеффри Райт озвучил Наблюдателя — рассказчика и главного персонажа мультсериала «Что, если…?». Джереми Реннер повторил роль Клинта Бартона / Соколиного глаза в сериале «Соколиный глаз», где к нему присоединилась Хейли Стейнфельд в роли Кейт Бишоп; Линда Карделлини, Бен Сакамото, Ава Руссо и Кейд Вудворд вернулись к ролям соответственно жены Клинта Лоры и его детей Купера, Лайлы и Натаниэля; Флоренс Пью повторила роль Елены Беловой из фильма «Чёрная вдова», Винсент Д’Онофрио — Уилсона Фиска из сериала «Сорвиголова», а Алаква Кокс дебютировала в роли Майи Лопес / Эхо. Оскар Айзек исполнил роль Марка Спектора / Лунного рыцаря в сериале «Лунный рыцарь». Иман Веллани исполнила роль Камалы Хан / Мисс Марвел для сериала «Мисс Марвел», где Бри Ларсон появивалсь в качетсве камео в роли Кэрол Дэнверс. Вин Дизель вновь озвучил Грута в мультсериале «Я есть Грут». Татьяна Маслани исполнила роль Дженнифер Уолтерс / Женщины-Халк для сериала «Женщина-Халк: Адвокат», где Марк Руффало, Тим Рот, Бенедикт Вонг и Чарли Кокс повторили роли соответственно Брюса Бэннера / Халка, Эмиля Блонски / Мерзости, Вонга и Мэтта Мёрдока / Сорвиголовы. Гаэль Гарсиа Берналь исполнил роль Джека Расселла / Ночного оборотня в спецвыпуске «Ночной оборотень». Крис Прэтт, Дэйв Батиста, Вин Дизель, Брэдли Купер, Карен Гиллан, Пом Клементьефф и Шон Ганн сыграли в праздничном спецвыпуске «Стражи Галактики», вернувшись к ролям членов заглавной команды.

Пятая фаза 
Пятая фаза, помимо фильмов «Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Стражи Галактики. Часть 3», «Марвелы», «Капитан Америка: Новый мировой порядок», «Громовержцы» и «Блэйд», также включает в себя сериалы «Секретное вторжение», «Эхо», «Железное сердце», «Агата: Ковен Хаоса», «Сорвиголова: Рождённый заново», а также вторые сезоны мультсериала «Что если…?» и сериала «Локи», которые будут транслироваться на стриминговом сервисе Disney+

Disney+ 

Сэмюэл Л. Джексон и Бен Мендельсон вернутся к своим ролям Ника Фьюри и Талоса в сериале «Секретное вторжение»; Алаква Кокс повторит роль Майи Лопес / Эхо в сериале «Эхо»; Том Хиддлстон повторит свою роль Локи в втором сезоне сериала «Локи»; Доминик Торн исполнит роль Рири Уильямс / Железного сердца для сериала «Железное сердце»; Кэтрин Хан вернётся к роли Агаты Харкнесс в сериале «Агата: Ковен хаоса»; а Чарли Кокс вернётся к роли Мэтта Мёрдока / Сорвиголовы в сериале «Сорвиголова: Рождённый заново».

Шестая фаза

Disney+ 

Данай Гурира сыграет в безымянном сериале о Ваканде, вернувшись в роли Окойе.

Неизвестная фаза

Другие проекты Marvel Studios

Сериалы Marvel Television

ABC 
Кларк Грегг вернулся к роли агент Фила Колсона в сериале "Агенты «Щ.И.Т.» Помимо Грегга в основной актёрский состав с первого сезона вошли Минг-На Вен (Мелинда Мэй), Бретт Далтон (Грант Уорд), Хлоя Беннет (Дейзи «Скай» Джонсон / Дрожь), Иэн Де Кэскер (Лео Фитц) и Элизабет Хенстридж (Джемма Симмонс). Во втором сезоне к ними присоединились Ник Блад (Лэнс Хантер) и Эдрианн Палики (Барбара «Бобби» Морс), в третьем Генри Симмонс (Альфонсо «Мак» Маккензи) и Люк Митчелл (Линкольн Кэмпбелл), в четвёртом Джон Ханна (Холдэн Рэдклифф), в пятом Наталья Кордова-Бакли (Елена Родригес / Йо-Йо), в шестом  (Дик Шоу). Бретт Далтон также сыграл в третьем сезоне суперзлодея , вселившегося в тело Уорда. Хейли Этвелл вновь исполнила агента Картер в двух сезонах одноимённого сериала, перед этим появившись в этой роли в начале первого эпизода второго сезона "Агентов «Щ.И.Т.». Помимо Грегга и Этвелл в сериалах появлялись и другие актёры, игравшие в полнометражных фильмах киновселенной Марвел. Сэмюэл Л. Джексон, Коби Смолдерс, Джейми Александер, Максимилиано Эрнандес, Джош Коудери, Кеннет Чои, Генри Гудман, Пауэрс Бут и Уильям Сэдлер повторили роли соответственно Ника Фьюри, Марии Хилл, Сиф, Джаспера Ситуэлла, агента Тайлера, Джима Мориты, доктора Листа, Гидеона Малика и Президента США Мэттью Эллиса в сериале "Агенты «Щ.И.Т.» Доминик Купер и Тоби Джонс вернулись к ролям Говарда Старка и Арнима Золы соответственно в сериале «Агент Картер». А Нил Макдонаф сыграл в обоих сериалах Тимоти «Дум-Дум» Дугана. Эдвин Джарвис, сыгранный Джеймсом Д’Арси в сериале «Агент Картер», является первым персонажем, который, дебютировав в сериале от Marvel Television, появился в полнометражном фильме от Marvel Studios («Мстители: Финал»). Энвер Джокай сыграл в сериале «Агент Картер» Дэниела Сузу и повторил эту роль в седьмом сезоне сериала "Агенты «Щ.И.Т.» Джейсон О’Мара сыграл в четвёртом сезоне "Агентов «Щ.И.Т.» роль Джеффри Мейса, нового директора Щ.И.Т. Наталия Кордова-Бакли вернулась к роли Елены Родригес в её сольном веб-сериале «Агенты «Щ.И.Т.»: Йо-Йо», где также повторили свои роли Грегг, Беннет, Вен, Де Кэскер, Хенстридж, Симмонс и О’Мара. Главные роли в сериале «Сверхлюди» исполнили Энсон Маунт (Чёрный Гром), Серинда Суон (Медуза), Изабель Корниш (Кристалл), Эме Иквуакор (Горгон), Кен Люн (Карнак), Майк Мо (Тритон), Иван Реон (Маскимус) и Эллен Воглом (Луиза Фишер). Энсон Маунт повторил роль Чёрного Грома в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

Netflix 
Чарли Кокс, Кристен Риттер, Майк Колтер, Финн Джонс и Джон Бернтал сыграли соответственно Мэтта Мёрдока / Сорвиголову, Джессику Джонс, Люка Кейджа, Дэнни Рэнда / Железного кулака и Фрэнка Касла / Карателя в сольных сериалах этих персонажей. При этом Майк Колтер и Джон Бернтал впервые исполнили роли своих героев в первом сезона сериала «Джессика Джонс» и втором сезоне сериала «Сорвиголова» соответственно. Кокс, Риттер, Колтер и Джонс повторили роли в сериале-кроссовере «Защитники». Финн Джонс появился в роли Дэнни Рэнда в одной серии второго сезона сериала «Люк Кейдж», а Майк Колтер в свою очередь вернулся к роли Люка Кейджа в финальной серии третьего сезона сериала «Джессика Джонс». Розарио Доусон появилась в роли медсестры Клэр Темпл в первых шести сезонах линейки от первого сезона «Сорвиголовы» вплоть до сериала «Защитники», а также во втором сезоне «Люка Кейджа». Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон сыграли соответственно Карен Пейдж и Фогги Нельсона во всех трёх сезонах «Сорвиголовы», кроме того Уолл сыграла Карен в обоих сезонах «Карателя», а Хенсон вернулся к роли Фогги во вторых сезонах «Джессики Джонс» и «Люка Кейджа». Рэйчел Тейлор и Кэрри-Энн Мосс сыграли соответственно Триш Уокер и Джери Хогарт во всех трёх сезонах «Джессики Джонс», Тейлор также озвучила своего персонажа в первом сезоне «Люка Кейджа», а Мосс повторила роль Хоггарт во втором сезоне «Сорвиголовы» и первом сезоне «Железного кулака». Симон Миссик и Джессика Хенвик сыграли соответственно Мисти Найт и Коллин Винг, Миссик появилась в обоих сезонах «Люка Кейджа» и втором сезоне «Железного кулака», а Хенвик напротив в обоих сезонах «Железного кулака» и втором сезоне «Люка Кейджа». Уолл, Хенсон, Тейлор, Мосс, Миссик и Хенвик повторили свои роли в «Защитниках». Кроме того, в «Защитниках» также появились другие персонажи из сольных сериалов: Электра Начиос (Элоди Юнг) и Стик (Скотт Гленн) из «Сорвиголовы», Малькольм Дюкассе (Эка Дарвилл) из «Джессики Джонс» и Бакуто (Рамон Родригес) из «Железного кулака», а также Мадам Гао (Вай Чинг Хо), появлявшаяся в первых двух сезонах «Сорвиголовы» и первом сезоне «Железного кулака». Тёрк Баррет в исполнении Роба Моргана — единственный персонаж, появившийся во всех шести сериалах данной линейки. Чарли Кокс повторил роль Мэтта Мёрдока в фильме «Человек-паук: Нет пути домой» и сериале «Женщина-Халк: Адвокат», а Винсент Д’Онофрио, сыгравший во всех трёх сезонах «Сорвиголовы» Уилсона Фиска, вернулся к этой роли в сериале «Соколиный глаз». Кокс и Д’Онофрио повторят роли Мёрдока и Фиска в сериале «Эхо», а в сериале «Сорвиголова: Рождённый заново» к ним присоединится Джон Бернтал, вернувшись к роли Карателя. Кроме того Кокс озвучит Мёрдока в мультсериале «Человек-паук: Первый год».

Hulu и Freefrom 
Рензи Фелиц, Лирика Окано, Вирджиния Гарнер, Грегг Салкин, Ариэлла Барер и Аллегра Акоста сыграли главные роли в сериале «Беглецы». В этом же сериале Британи Исибаси сыграла роль Тины Минору, ранее данный персонаж появился в фильме «Доктор Стрэндж» в исполнении Линды Лоузи Дуан, но прямых связей между проектами показано не было. Обри Джозеф и Оливия Холт исполнили заглавные роли в сериале «Плащ и Кинжал», а позже появились в образе этих персонажей в третьем сезоне «Беглецов». Главные роли сериала «Хелстром» сыграли Том Остин и Сидни Леммон.

Примечания

Ссылки 

 Full cast and crew for Black Widow at IMDB
 Full cast and crew for Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings at IMDB
 Full cast and crew for Eternals at IMDB
 Full cast and crew for Spider-Man: No Way Home at IMDB
 Full cast and crew for Doctor Strange in the Multiverse of Madness at IMDB
 Full cast and crew for Thor: Love and Thunder at IMDB
 Full cast and crew for Black Panther: Wakanda Forever at IMDB
 Full cast and crew for Ant-Man and the Wasp: Quantumania at IMDB
 Full cast and crew for Guardians of the Galaxy Vol. 3 at IMDB
 Full cast and crew for Marvels at IMDB
 Full cast and crew for Captain America: New World Order at IMDB
 Full cast and crew for Thunderbolts at IMDB
 Full cast and crew for Blade at IMDB

КВМ
Списки персонажей кинематографической вселенной Marvel
Marvel
Персонажи